Mužská čtyřhra Ricoh Open 2017 probíhala v polovině června 2017. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Mate Pavić a Michael Venus, jehož členové nestartovali společně. Pavić se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Venuse se stal Brazilec André Sá, s nímž skončil v semifinále na raketách Kubota s Melem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal jihoafricko-americké turnajové dvojky Ravena Klaasena s Rajeevem Ramem po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátou společnou trofej. Kubot vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo dvacáté páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ricoh Open 2017